Соревнования по гольфу в командном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли с 19 по 24 сентября. Приняли участие три команды по десять человек из одной страны.

Призёры

Соревнование

Индивидуальные результаты

Командные результаты

Ссылки 
 Официальный протокол игр
 Результаты соревнований